Krotenbach ist ein Gewässername:

 Krotenbach (Donau), rechter Zufluss der Donau vor Scheer, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Krotenbach (Erms), rechter Zufluss des Bempflinger Mühlkanals neben der Erms in Bempflingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Krotenbach (Friedersbach), rechter Zufluss des Friedersbachs (zum Purzelkamp) vor Friedersbach, Stadtgemeinde Zwettl, Niederösterreich

Siehe auch:
 Grotenbach
 Krottenbach
 Krötenbach